Куприно — название населённых пунктов:
 
 Куприно — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Куприно — село в Симферопольском районе Крыма.
 Куприно — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Куприно — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Куприно — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Куприно — посёлок в Ухоловском районе Рязанской области.
 Куприно — железнодорожная станция в Смоленском районе Смоленской области, на линии Смоленск — Витебск.